Plaats in Indonesië
 Tarutung Bolak (Dolok), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Tarutung Bolak (Sorkam), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Tengah in de provincie Noord-Sumatra